Nome, utilizada para designar uma pessoa, animal ou coisa.
Denominação cristã, uma organização religiosa que funciona com um nome, uma estrutura e (ou) uma doutrina comuns.
Denominacionalismo, ponto de vista segundo o qual, alguns ou todos os grupos cristãos são, em algum sentido, versões de uma mesma coisa, apesar de suas características distintivas.

Denominação